Vista Alegre désigne notamment :

Toponyme

Vista Alegre do Alto, une municipalité.
Vista Alegre do Prata, une municipalité.

Vista Alegre, une station de la ligne 5 du métro de Madrid.

Vista Alegre, un corregimiento situé dans le district d'Arraiján, province de Panama Ouest.

Vista Alegre, une localité.

Autres 
Vista Alegre, une manufacture de porcelaine au Portugal.